François Soubies (1803-1869), personnalité politique française ;
 Albert Soubies (1846-1918), critique et historien de la musique et du théâtre français.